Longchamp puede referirse a: 

 Longchamp, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Longchamp, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Longchamp, comuna francesa situada en Vosgos.
 Hipódromo de Longchamp, hipódromo de París, en el Bois de Boulogne.
 Longchamp, empresa de marroquinería de lujo francesa.